Wielkie Jezioro Niewolnicze
 Małe Jezioro Niewolnicze